Улица Поля́рников — улица в Невском районе Санкт-Петербурга, являющаяся перемычкой между улицами Бабушкина и Седова.

История 
Первоначальное название Малая Щемиловская улица известно с 1896 года, происходит от наименования села Щемиловка. С 1897 года — улица Малая Щемиловка.

Переименована в улицу Полярников 3 августа 1940 года в честь участников русских полярных экспедиций.

Название образует топонимический ансамбль (тематическую группу названий) вместе с соседними улицей Седова и Сомовым переулком.

Объекты городской среды

Примечания

Литература

Ссылки